Фінал Кубка Іспанії з футболу 2015 — футбольний матч, що відбувся 30 травня 2015 року. У ньому визначився 113-й переможець кубку Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на soccerway 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2015 у футболі
Кубок Іспанії
2015 в іспанському спорті